Mesoveloidea är ett släkte av insekter. Mesoveloidea ingår i familjen vattenspringare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vattenspringare
Mesoveloidea